Budynek biskupa seniora diecezji toruńskiej – zabytkowa rezydencja biskupa seniora diecezji toruńskiej w Toruniu.

Lokalizacja 
Kamienica znajduje się w południowej części Zespołu Staromiejskiego przy ulicy Żeglarskiej 16.

Historia 

Jest to kamienica gotycka, w późniejszym czasie przebudowana i pozbawiona szczytu. W XVIII wieku mieszkał w niej toruński kronikarz Jacob Heinrich Zernecke.

W 1929 roku kamienicę wpisano do rejestru zabytków.

W związku z przejściem pierwszego ordynariusza diecezji toruńskiej Andrzeja Suskiego na emeryturę, co nastąpiło 11 listopada 2017 roku, władze diecezji postanowiły, że dotychczasowa plebania katedralna zostanie wyremontowana i zaadaptowana na siedzibę biskupa seniora.

Jej gruntowna modernizacja odbyła się w latach 2016–2017, kiedy to odnowiono fasadę kamienicy oraz dach, a także wyeksponowano zabytkowe elementy znajdujące się wewnątrz obiektu, m.in. zdobione malowidłami stropy.

Nową siedzibą plebanii katedralnej stała się kamienica przy ulicy Kopernika 6.

Zobacz też 
 Zabytki w Toruniu
 Biskupi toruńscy
 Religia w Toruniu

Przypisy 

Architektura gotycka w Toruniu
Zabytkowe kamienice w Toruniu
Budynki mieszkalne w Toruniu